Аллард () — английская фамилия.

Известные носители:
 Аллард, Джей (род. 1969) — американский предприниматель.
 Аллард, Карл — голландский картограф и географ, XVIII век.
 Аллард, Колби (род. 1997) — американский бейсболист.
 Аллард, Уэйн (род. 1943) — американский политик.

См. также 
  ()